Rosalia steht für: 
 Rosalia (Vorname), einen Vornamen (Namensträger siehe dort)
 Rosalia (Heilige), la Santuzza (1130–1166) sizilianische Einsiedlerin am Monte Pellegrino, Schutzheilige Palermos
 Rosalía (Sängerin) (* 1992), eine spanische Sängerin
 Rosalia (Rom), ein römisches Totenfest

 Rosalia (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Bockkäfer
 Rosalia alpina, Alpenbock
 Rosalia batesi,  Verwandter des Alpenbocks

Rosalia heißen folgende geographischen und astronomischen Objekte:
 Rosalia (Washington), Ort in Washington, USA
 Rosaliengebirge, ein Gebirge im Burgenland in Österreich
 Titularbistum Rosalia, ein Bistum der römisch-katholischen Kirche
 Region Rosalia, auch Region Wiesen, eine österreichische Tourismusregion 

 (314) Rosalia, einen Asteroiden im Hauptgürtel

Siehe auch:
 Rosalie